Arry puede referirse a: 

 Arry, comuna francesa situada en Mosela.
 Arry, comuna francesa situada en Somme.